Конкорданция (конкорданс; )

 Конкорданция (Согласие; Симфония) — перечень в алфавитном порядке всех слов, находящихся в книге, с указанием места, где они находятся.
  — собрание в алфавитном порядке всех встречающихся в Священном Писании слов, выражений и фраз с указанием места их употребления. Примеры:
 Конкорданция Стронга (1890)
 Конкорданция — в генетике.

См. также 
 
 Масора (до XV века) — критико-статистические примечания к библейскому тексту.
 Симфония (значения)

Примечания